Miejscowości w USA:
 Downs – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Downs – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne
Gminy w USA:
 Downs (ang. Downs Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Downs (ang. Downs Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner

Zobacz też:
 Bitwa na płyciźnie Downs